Die 2. divisjon 1985 war die 23. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga.

Modus 
Die 24 Mannschaften waren in zwei Gruppen zu je 12 Teams eingeteilt. Diese spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die 1. Divisjon auf. Die beiden Zweitplatzierten ermittelten mit dem 10. der 1. Divisjon einen weiteren Startplatz für die 1. Divisjon. Die jeweils letzten drei Vereine stiegen in die 3. divisjon ab.

Gruppe A

Gruppe B

Play-offs

Weblinks 
 2. Division rsssf.no

Fußballsaison 1985
1985